

Politiek 
 Polarisatie (politiek), het vormen of verscherpen van maatschappelijke tegenstellingen

Wetenschap

Natuurkunde 
 Polarisatie (elektriciteit), het vormen van polen met positieve en negatieve lading
 Polarisatie (elektromagnetisme), het richten van elektromagnetische golven, zoals licht
 Polarisatie (natuurkunde), het opheffen van een ongerichte toestand door het blootstellen aan een krachtenveld

Scheikunde 
 Polarisatie (scheikunde), het verschijnsel waarbij een ongelijksoortige ladingsverdeling ontstaat in een binding tussen atomen met een verschillende elektronegativiteit
 Polarisatie-effect, het fysische effect bij organische verbindingen dat veroorzaakt wordt door bepaalde substituenten